Асмолов Андрій Вікторович  (1973-2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Асмолов Дмитро Калинович — повний кавалер Ордена Слави.
 Асмолов Олексій Микитович — один з організаторів радянського партизанського руху в роки Другої світової війни, генерал-майор.
Прізвища